Broome eller Broomé kan avse:

 Broomé (släkt) – en svensk släkt

Personer
 Albert Broomé (1861 - 1933), svensk företagsledare 
 Ludvig Broomé (1838 - 1920), svensk ingenjör 
 Gustaf Broomé (1786 - 1865), präst 
 Gustaf Broomé (1824 - 1894), jurist, professor 
 Gustaf Broomé (1853 - 1929), riksdagspolitiker 
 Catharina Broomé (1923 - 2007), psalmförfattare 
 David Broome (född 1940), engelsk hästhoppare
 Emilia Broomé (1866 - 1925), svensk politiker 
 Bo Broomé (1936 - 2014), svensk jurist 
 Bertil Broomé (1913 - 1980), professor, krigsarkivarie 
 Stina Broomé (1891 - 1991), svensk konstnär 
 Emma Broomé (född 1985), svensk skådespelare

Geografi

Australien 

 Broome, Western Australia, ort, 
 Broome (region), Western Australia, 
 Broome Shire, en kommun i nordvästra Australien

Storbritannien 

 Broome, Worcestershire, 
 Broome, Norfolk, 
 Broome, Cardington – en ort i Cardington, Shropshire, England
 Broome, Hopesay – en ort i Hopesay, Shropshire, England

USA 

 Broome County – ett county i New York, USA
 Broome, New York – en stad i Schoharie County, New York

Se även
 Broom – flera
 Brome – flera
 Brom